Seelig ist der Name folgender Ortschaft:
 Seelig (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern

Seelig ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Seelig (* 1970), deutscher Diskuswerfer
 Anna Seelig-Löffler (* 1944), Schweizer Biochemikerin und Strukturbiologin
 Carl Seelig (1894–1962), Freund und Vormund von Robert Walser
 Erich Seelig (1909–1984), deutscher Boxer, auch Eric Seelig
 Ernst Seelig (1895–1955), österreichischer Jurist und Kriminologe
 Geert Seelig (1864–1934), deutscher Jurist und Autor
 Heinz Seelig (1909–1992), Maler und Innenarchitekt
 Hendrik Gerard Seelig (1785–1864), deutsch-niederländischer Generalleutnant
 Joachim Seelig (* 1942), deutscher Physikochemiker
 Johann Seelig (1787–1861), deutscher Schultheiß, MdL Nassau 
 Marion Seelig (1953–2013), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Matthias Seelig (* 1949), deutscher Drehbuchautor
 Natali Seelig (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Renate Seelig (1938–2018), deutsche Illustratorin und Kinderbuchillustratorin
 Tina Seelig (* 1958), US-amerikanische Wirtschaftsingenieurin
 Warner Seelig Bass (1908–1988) (Werner), deutschamerikanischer Musiker
 Wilhelm Seelig (1821–1906), deutscher Staatswissenschaftler und linksliberaler Politiker

Siehe auch:
 Seelig Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Seelig, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Villa Seelig in Heilbronn
 Selig
 Szélig